ZMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zamora (Messico)
 zmm – codice ISO 639-3 della lingua marimanindji